Harrisville é um nome de diversos lugares dos Estados Unidos:
Harrisville - uma cidade do estado de Michigan;
Harrisville - uma cidade do estado de Nova Hampshire;
Harrisville - um borough da Pensilvânia;
Harrisville - uma Região censo-designada de Rhode Island;
Harrisville - uma cidade do estado de Utah;
Harrisville uma cidade da Virgínia Ocidental.

Desambiguação